Ташли-Бурун (гора, 369 м) - гора в Криму.
 Ташли-Бурун (гора, 120 м) - гора в Криму.

Див. також
 Ташли (значення)

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.